Predikherenstraat (Brugge)
Predikherenstraat (Leuven)
Predikherenstraat (Utrecht)

Zie ook
Preekherengang